Schwarz är ett efternamn.

Personer med efternamnet Schwarz
 Annette Schwarz (född 1984), tysk porrskådespelare
 Armin Schwarz (född 1963), tysk rallyförare
 Arturo Schwarz (1924–2021), italiensk konsthistoriker
 Brita Schwarz (född 1933), svensk företagsekonom
 Dieter Schwarz, grundare av Lidl
 David Schwarz (1928–2008), svensk redaktör och samhällsdebattör
 Dietmar Schwarz (född 1947), östtysk roddare
 Franz Xaver Schwarz (1875–1947), tysk nazistisk politiker
 Frederik Schwarz (1753–1838), dansk skådespelare
 Gottfried Schwarz (1913–1944), tysk nazistisk förbrytare
 Hanna Schwarz (född 1943), tysk operasångerska, mezzosopran och kontraalt
 Hansi Schwarz (1942–2013), svensk musiker, kulturentreprenör och festarrangör
 Harry Schwarz (1924–2010), tysk-sydafrikansk advokat, diplomat och politiker
 Heinrich Schwarz (1906–1947), tysk SS-man
 Hermann Schwarz, flera personer
 Hermann Schwarz (filosof) (1864–1951), tysk filosof
 Hermann Schwarz (matematiker) (1843–1921), tysk matematiker
 Hubert Schwarz (född 1960), tysk backhoppare
 Johanna Schwarz (1931–1996), norsk författare
 Marco Schwarz (född 1995), österrikisk alpin skidåkare
 Marek Schwarz (född 1986), tjeckisk ishockeymålvakt
 Sissy Schwarz (född 1936), österrikisk konståkare
 Stefan Schwarz (född 1969), svensk fotbollsspelare
 Viktoria Schwarz (född 1985), österrikisk kanotist
 Walter Andreas Schwarz (1913–1992), västtysk sångare, låtskrivare och kabaretartist
 Wolfgang Schwarz (född 1947), österrikisk konståkare
 Åsa Schwarz (född 1973), svensk författare

Se även
 Schwartz, efternamn
 Swartz, efternamn

Tyska efternamn